

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Zielony Dwór – część wsi Parchowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Zielony Dwór – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Zielony Dwór – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Zielony Dwór – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa
 Zielony Dwór – część wsi Strzepcz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Zielony Dwór – część wsi Gościno w woj. pomorskim, w |pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo